Золотая — топоним:
 Золотая — река, приток Днестра.
 Золотая — река в Мурманской области, приток Сухой.
 Золотая — река в Мурманской области, впадает в губу Золотую Баренцева моря.
 Золотая — река в Ханты-Мансийском автономном округе, приток Конды.
 Золотая — гора в Старокулаткинском районе Ульяновской области.

См. также 
 Золотая улица